Serpula helicalis är en ringmaskart som beskrevs av Beus 1980. Serpula helicalis ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
helicalis